Comentario hace referencia a varios artículos:

Texto
 Comentario, escrito que sirve de explicación de una obra para que se entienda más fácilmente el sentido que encierra.
 Comentarios condicionales
 Comentario de textos
 Comentario de texto (en literatura)
 Comentario de textos (en historia)
 Comentario de fuentes de información (geografía)
 Comentario de obras de arteObras
 Comentario al Apocalipsis, de Beato de Liébana.
 Comentario al Sueño de Escipión, de Macrobio.
 Comentarios acerca de la sal, de Bernardino Gómez Miedes.
 Comentarios de la pintura, de Felipe de Guevara.
 Comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega.

 Además 
 Comentario (informática)''', construcción del lenguaje de programación destinada a integrar información adicional en el código fuente de un programa.